Die 33. Squash-Weltmeisterschaft (offiziell AJ Bell PSA World Championships) der Damen fand vom 10. bis 17. Dezember 2017 im National Squash Centre in Manchester im Vereinigten Königreich statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour der Damen 2017/18. Parallel fand am selben Ort die Weltmeisterschaft der Herren statt.

Vorjahressiegerin war Nour El Sherbini, die als Nummer eins der Weltrangliste topgesetzt ins Turnier startete. El Sherbini erreichte nach einem Fünfsatz-Erfolg über Nour El Tayeb im Halbfinale erneut das Endspiel, in dem sie wie schon 2016 auf ihre Landsfrau Raneem El Weleily traf. El Weleily hatte sich im zweiten Halbfinale in drei Sätzen gegen Camille Serme durchgesetzt. Die Finalpartie gewann diesmal El Weleily mit 3:11, 12:10, 11:7 und 11:5 und wurde damit erstmals Weltmeisterin. Erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs stand keine Spielerin aus England im Viertelfinale.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 32 Spielerinnen, davon acht Plätze für Qualifikantinnen. Die 16 besten Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Jenny Duncalf einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spielerinnen, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 279.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squash999.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2017/18
2017
Squashturnier in Manchester